Costes ist der Familienname folgender Personen:

 Alyzée Costes (* 1994), französische Theater- und Filmschauspielerin
 Arnaud Costes (* 1973), französischer Rugby-Union-Spieler
 Antony Costes (* 1989), französischer Triathlet
 Dieudonné Costes (1892–1973), französischer Pilot
 Frédéric Costes (* 1957), französischer Rugby-Union-Spieler
 Jean-Louis Costes (* 1954), französischer Performance-Künstler

Siehe auch:
 Coste